Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 940-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

940-es busz (Budapest)
940E busz (Budapest)megszűnt

940-es busz (Pécs)